CBF est un code qui peut faire référence à :
 , en Iowa, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CBF est un sigle qui peut faire référence à :
 Confederação brasileira de futebol (en français, Fédération du Brésil de football) ; 
 Coordination des berbères de France, une association française ;
 CBF-FM, la Première chaîne de Radio-Canada ;
 CBFX-FM, l'Espace musique de Radio-Canada ;
 CBFT-DT, la télévision publique de Radio-Canada.

Code IATA des aéroports